Kivimäki est un nom de famille finlandais qui peut notamment faire référence à :
 Ilkka Kivimäki (1949-), copilote de rallye finlandais ;
 Samuli Kivimäki (1988-), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Toivo Mikael Kivimäki (1886-1968), homme politique et avocat finlandais.